|}

Vänerbanan ist eine Eisenbahnstrecke in Schweden, die Göteborg mit Kil verbindet. Vänerbanan ist für die Strecke Skälebol–Kil ein Kunstbegriff aus neuerer Zeit – historisch hieß die Strecke Bergslagsbanan (dieser Begriff wiederum wird heute für die Strecken Kil–Ställdalen und Frövi–Borlänge–Gävle verwendet). Die Strecke Göteborg–Skälebol dagegen wird von Trafikverket als Norge-/Vänerbanan bezeichnet.

Geschichte 

Nachdem die Bergslagernas Järnvägar zwischen Falun und Kil 1877 eine Eisenbahnverbindung geschaffen hatte, wurde die weitere Strecke von Kil nach Göteborg in Angriff genommen. Am 31. Mai 1877 wurde der Abschnitt Göteborg–Trollhättan eröffnet, am 26. Februar 1878 folgte der Abschnitt Trollhättan–Öxnered. Am 21. Juni 1879 wurde der Betrieb zwischen Öxnered und Mellerud aufgenommen. Am 1. Dezember des Jahres war schließlich die gesamte Strecke bis Kil befahrbar.

Die Elektrifizierung der Strecke erfolgte in den Jahren 1939/40.

1948 erfolgte die Verstaatlichung der Bergslagernas Järnvägar. Die Strecke Göteborg–Kil gelangte damit zur SJ.

Ausbau der Strecke 
Ab 2008 wurde die 82 Kilometer lange Strecke zwischen Göteborg und Öxnered zweigleisig ausgebaut. Der erste Abschnitt zwischen Trollhättan und Öxnered (7 km) konnte bereits 2006 eröffnet werden. Hierbei entstand der drei Kilometer lange Trollhätte-Tunnel. Die Gesamtstrecke ist mit einer Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h befahrbar. Nach Einführung des neuen Signalsystems (ERTMS) wird etwa um 2015 eine Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h erreichbar sein. Die ausgebaute Strecke wurde am  eröffnet.

Verkehr 

Zwischen Göteborg und Kil und weiter nach Karlstad verkehren werktäglich sechs Zugpaare. Hinzu kommt ein umfangreicherer Regionalverkehr (19 Zugpaare werktags) von Vänersborg über Öxnered nach Göteborg. Zusätzlich verkehrend zwischen Skälebol und Göteborg dreimal täglich die von Oslo kommenden Züge.

Im Güterverkehr werden unter anderem die an der Strecke gelegenen Papierfabriken bedient. Nach dem vollständigen Ausbau der Strecke 2012 wurde eine größere Bedeutung für den Güterverkehr zwischen dem Hafen in Göteborg und Nordschweden (Norrland) erwartet. Zugleich kommt es damit zu einer Entlastung der Västra stambanan zwischen Göteborg und Hallsberg.

Weblinks 
 Streckenverlauf bei Trafikverket (schwedisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västra Götalands län
Bahnstrecke in Värmlands län